Hoverhof ist der Name für folgende geographische Objekte:

 Hoverhof (Bergisch Gladbach), zum Stadtteil Schildgen von Bergisch Gladbach gehörender Ortsteil, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Hoverhof (Lohmar), Ortsteil der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen 

Siehe auch:

 Bodendenkmal Hoverhof